Eris se lahko nanaša na različne stvari:

 Erida, boginja nesloge v grški mitologiji
 Erida (pritlikavi planet), največji pritlikavi planet v Osončju, prej poznan kot 
 Eris (biologija), rod pajkov Novega sveta iz družine skakačev (Salticidae)

Glej tudi 
 Nesloga
 Harmonija (mitologija)